Sloveens voetbalelftal onder 19 (mannen)
 Sloveens voetbalelftal onder 19 (vrouwen)